Pseudomegalityczny cmentarz Dohnów znajduje się w pobliżu miejscowości Markowo w gminie Morąg (województwo warmińsko-mazurskie) w krainie historycznej Prusy Górne.

Opis 
Cmentarzysko zostało założone w 1924 roku przez wschodniopruski ród Dohnów, który miał siedzibę w pobliskim Markowie. W formie miało nawiązywać do starożytnych budowli megalitycznych.

Położone jest na wzniesieniu i składa się z kamiennego półokręgu, grobowców Friedricha Ludwiga (1873–1924) i jego syna Christopha Friedricha (1907–1934) Burgraf und Graf zu Dohna, kamiennych schodów i innych kamiennych elementów architektonicznych i użytkowych. Za cmentarzem, od strony południowej, znajduje się brzozowy krąg, w którego centrum, na ośmiobocznym postumencie wzniesiono drewniany krzyż (obecnie powalony).

Nagrobne inskrypcje 

 Friedrich Ludwig Burggraf und Graf zu Dohna-Łauck 4.4.1874 †1.7.1924. Płytę ozdobiono herbem rodu. Wzdłuż boków gotycki napis: So spricht der Geist, sie sollen ausruchen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach Offb. Johannis 14.v.13. (Tak mówi duch: powinniście odpocząć od swoich trudów, gdyż Wasze czyny pójdą za Wami)
 Obok płyty nagrobnej syna znajduje się kamień z napisem: Der Tod ist verschlungen in der Sieg Cor.15.52 (Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? z 1 Listu do Koryntian) oraz Ich warte auf den Christus. Adolf Hitler (Czekam na Chrystusa). Z drugiej strony kamienia wyryto hitlerowską swastykę.

Zobacz też 
 Ród Dohnów
 Pałac w Morągu
 Christoph Dohna-Schlodien

Bibliografia 
 Grzegorz "Pepe" Pepłowski Pseudomegalityczny cmentarz w Markowie, Gazeta Turystyczna Warmii i Mazur (gazeta.mazury.pl), 21.06.2014
 Markowo i tajemnice rodu Dohnów na rowery.trojmiasto.pl
 Gazeta Morąska 19-25 września 2008 r.

Linki zewnętrzne 

 Pseudomegalityczny cmentarz hrabiów zu Dohna - Lauck w Markowie na youtube.com, kanał Pepego Historie, 6 października 2015
 Pseudomegalityczny Cmentarz Dohnów - Markowo na youtube.com, kanał Mazurskie Tajemnice, 23 lutego 2020
 Mroczna tajemnica rodu Dohnów na youtube.com, kanał Olaf Popkiewicz, 5 lipca 2020

Przypisy 

Cmentarze w województwie warmińsko-mazurskim
Markowo (powiat ostródzki)